Сантюль II:
 Сантюль II (умер около 940 года) — виконт Беарна с 905 года
 Сантюль II (ум. 1129) — граф Бигорра с 1114 года
 Сантюль II д’Астарак (ум. 1249) — граф Астарака с 1234 года